Чашниково — название населённых пунктов в России.

Вологодская область 
 Чашниково — деревня в Семёнковском сельском поселении Вологодского района.
 Чашниково — деревня в Спасском сельском поселении Вологодского района.

Московская область 
 Чашниково — деревня в сельском поселении Пешковское Солнечногорского района.
 Чашниково — деревня в сельском поселении Лунёвское Солнечногорского района.